Сура́жское городское поселение — муниципальное образование в центральной части Суражского района Брянской области. Единственный населённый пункт — город Сураж.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Суражского горсовета.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Суражского района
Городские поселения Брянской области